London Marathon er et af de største maratonløb i verden.

London Marathon er et af de seks maratonløb, der udgør World Marathon Majors. De fem andre er Tokyo Marathon, Boston Marathon, Berlin Marathon, Chicago Marathon og New York City Marathon.

Historie 
Det første løb blev afviklet i foråret 1981, inspireret af oplevelser, som en af arrangørerne havde i 1979 ved New York Marathon. Allerede ved det første løb var der 20.000 tilmeldinger, men kun 7700 fik lov at starte af sikkerhedsmæssige årsager. Året efter modtog arrangørerne over 90.000 tilmeldinger fra hele verden. Løbet i 2000 havde 31.542 gennemførende, hvilket er rekord for løbet. Løbet afvikles midt i april, hvor vejret ofte er godt i London. Ruten starter øst for Greenwich på sydsiden af Themsen og følger i princippet floden først på sydsiden og derefter på nordsiden. Floden krydses på den berømte Tower Bridge efter cirka 20 km. Målet var tidligere Westminster Bridge, men i de senere år har målet været på The Mall med ryggen til Buckingham Palace.

Resultater 
De hurtigste tider nogensinde til London Marathon er sat af:
 2:05:38 for mænd (Khalid Khannouchi, USA) i 2002.
 2:15:25 for kvinder (Paula Radcliffe, Storbritannien) i 2003.

Mændenes løb

Kvindernes løb

Eksterne henvisninger 

 www.london-marathon.co.uk: Official hjemmeside
 www.42k195.com 

Maratonløb